Comtes de Poitiers:
 Bernat I de Poitiers vers 815-828
 Bernat II de Poitiers conegut com a Bernat Poitevi vers 866-877